Jüdischer Friedhof Kröv steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Kröv)
 Neuer jüdischer Friedhof (Kröv)